Филипп Вигель: Вигель, Филипп Лаврентьевич (1740—1812) — тайный советник (1801), пензенский губернатор в 1801-09 гг.
 Вигель, Филипп Филиппович (1786—1856) — один из самых знаменитых русских мемуаристов, знакомый Пушкина, член Арзамасского кружка.